Dong (volk), een etnische groep in de Volksrepubliek China
Vietnamese dong, de munteenheid van Vietnam
Dong Energy, een van oorsprong Deens energiebedrijf
Do Online Now Guys, een reeks afleveringen van een van de YouTubekanalen van Vsauce
 Verzorgingsplaats Dong, een verzorgingsplaats in de Bundesautobahn 57.
 Dong (1998), een Taiwanese film uit 1998, geregisseerd door Tsai Ming-liang
 Dong (2006), een film uit 2006, geregisseerd door Jia Zhangke